

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Питтак в процессе борьбы между аристократией и демосом назначен эсимнетом-правителем Митилены.
 620—604, 590—580 — Эсимнет Митилены Питтак (ок. 640—570). Издал первые письменные законы. Один из Семи мудрецов.
 620 (582) — Основание Истмийских игр Периандром.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Весной луский князь воевал с Чжу, в 3 луне, в день цзя-сюй взял Сюй-гоу (город в Чжу), после чего построил город в У.
 В 4 луне князь Сун Чэн-гун (Ван-чэнь) убит Гунсунем Гу. Младший брат Чэн-гуна Юй убил наследника и Гунсуня Гу и встал у власти. Сунцы сообща убили Юя и возвели на престол младшего сына Чэн-гуна (согласно гл.14 ошибочно — сына Сян-гуна) Чу-цзю (Чжао-гун, эра правления 619—611).
 Чжао Дунь хотел поставить княжича Юна у власти в Цзинь и послал за ним в Цинь Суй Хуэя (он же Ши Хуэй и Фань Вэнь-цзы). В 4 луне циньский князь послал войска, которые сопровождали Юна до Линху.
 Му-ин, мать цзиньского наследника И-гао, обратилась к Чжао Дуню и другим сановникам. Чжао Дунь боялся казни и родственников Му-ин и поставил ребёнка у власти.
 В 4 луне, в день у-цзы цзиньские войска Чжао Дуня разбили циньцев у Линху, а Сянь Ме и Суй Хуэй бежали в Цинь.
 В 4 луне ди напали на западные границы Лу.
 В 8 луне правители княжеств Ци, Сун, Вэй, Чэнь, Чжэн, Цао и Сюй (позже всех прибыл князь Лу) встретились с цзиньским Чжао Дунем и заключили в Ху договор о союзе.
 По совету Ци Цюэ Чжао Дунь вернул Вэй территории, в 632 году присоединённые Цзинь.
 В Вэй две партии боролись за власть, и одна победила, опираясь на го-жэнь (народ).
 Умер князь Малого Ци Гун-гун, ему наследовал сын Хуэй-гун (эра правления по «Ши бэнь» 619—602).
 Зимой между Сюй и Цзюй началась война. Луский посол Гунсунь Ао прибыл в Цзюй для договора. Он просватал там жену для своего двоюродного брата Суя, но увидев её, женился на ней сам (хотя у него уже была одна жена из Цзюй). Суй разгневался и готов был сражаться с Ао, но Вэнь-гун помирил их, приказав Ао отослать жену в Цзюй.

См. также

Примечания